Список музыкальных альбомов под названием Boys Don’t Cry:
 Boys Don’t Cry (альбом GONE.Fludd) — альбом российского рэп-исполнителя GONE.Fludd.
 Boys Don’t Cry (альбом The Cure) — альбом британской рок-группы The Cure.
  — альбом британо-пакистанской поп-певицы Рамер.